Connelly ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Paula Connelly (* 1972), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Christopher Connelly (1941–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 George Connelly (* 1949), schottischer Fußballspieler
 Henry Connelly (1800–1866), US-amerikanischer Politiker
 James Connelly (* 1932), kanadischer Eishockeyspieler
 Jennifer Connelly (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Joan Breton Connelly (* 1954), amerikanische Klassische Archäologin
 Joe Connelly (1917–2003), US-amerikanischer Drehbuchautor
 John Connelly (1938–2012), englischer Fußballspieler
 John R. Connelly (1870–1940), US-amerikanischer Politiker
 Marc Connelly (1890–1980), eigentlich Marcus Cook, US-amerikanischer Journalist, Dramatiker und Schriftsteller
 Michael Connelly (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mick Connelly (1916–2003), neuseeländischer Politiker
 Mike Connelly (* 1935), US-amerikanischer Footballspieler
 Peter Connelly (* 1972), britischer Komponist von Musik für Computerspiele und Sounddesigner
 Robert Connelly (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas Connelly (* 18. Jahrhundert; † 19. Jahrhundert), spanischer Dominikaner, Romanist, Hispanist, Grammatiker und Lexikograf irischer Herkunft
 Tina Connelly (* 1970), kanadische Leichtathletin
 Tom Connelly (1897–1941), US-amerikanischer Baseballspieler
 Wayne Connelly (* 1939), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Connelly Township, ein Township im Wilkin County, Minnesota
 (4816) Connelly, ein Asteroid des Hauptgürtels

im NRHP gelistete Objekte:
 Connelly-Harrington House, in Siloam Springs, Arkansas, ID-Nr. 87002386
 Connelly-Yerwood House, in Austin, Texas, ID-Nr. 03000279

Siehe auch:
 Conelli
 Connally
 Connolly